Rezultati Odprtega prvenstva Francije 1984 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Ivan Lendl je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1984